Ubald ist der (Vor-)Name folgender Personen:

 Ubald von Gubbio (* um 1080/85; † 1160), Bischof von Gubbio; Heiliger 
 Ubald Steiner (1882–1946), österreichischer Politiker und Propst
 Ubald Tartaruga (1875–1941), österreichischer Polizeijurist, Polizeischriftsteller und Parapsychologe

Siehe auch:
 Ubaldo